Tell Kalakh kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Talkalakh District, distrikt, Homs, 
 Tallkalakh, distriktshuvudort, Homs, 

Robotskapade Syrienförgreningar